Парламент Азербайджанской Демократической Республики  — орган, осуществлявший законодательную власть в стране.

История и создание 
28 мая 1918 г. мусульманская фракция Закавказского сейма объявила себя Национальным советом Азербайджана. Тем самым, в действительности, был создан первый Парламент Азербайджана и заложена основа первой парламентской республики. Как заявлялось в Декларации независимости, провозглашённой Национальным советом  «До созыва Учредительного собрания во главе управления всем Азербайджаном стоит Национальный Совет, избранный народным голосованием, и Временное правительство, ответственное перед Национальным собранием».

17 сентября 1918 г., через три месяца после формирования кабинета Фатали хана Хойского, правительство переехало в Баку. Баку был объявлен столицей. Правительство, оставшееся верным правовым нормам и порядкам управления парламентской республики, приступило к подготовке созыва Учредительного собрания. С этой целью была создана специальная комиссия. По инициативе и обращению Фатали хана Хойского 16 ноября  Национальный совет Азербайджана возобновил свою деятельность и по предложению председателя правительства взял на себя функцию по созыву Учредительного собрания.

На заседании Национального совета Азербайджана, состоявшемся 19 ноября 1918 г. под председательством М.Э.Расулзаде, были приняты важнейшие решения в истории азербайджанского парламентаризма. Несмотря на то, что Азербайджанская Демократическая Республика начала свою деятельность в чрезвычайно сложной ситуации того времени, она придерживалась курса предельно демократического развития. На упомянутом собрании было отмечено, что в парламенте должны быть представлены все народы, проживающие на территории государства.

По данным, представленным в «Кавказском календаре», на этой территории жило 2.750.000 человек населения. Из них 1.900.000 человек были мусульмане, 500.000 человек армяне, а 230.000 человек русские. Из расчета по одному представителю на каждые 24 тысячи человек мусульмане должны были делегировать 80, армяне – 21, русские – 10 представителей. Было решено формировать Парламент Азербайджана из 120 человек. По закону, 8 из 21 армянского представителя, подлежащего избранию в Парламент, должны были быть избраны от Гянджинского, 8 – Шушинского, и 5 – Бакинского армянских комитетов. От русского населения Баку Русский национальный совет должен быть отправить 10, национальная организация немецкого населения – 1, еврейский национальный совет – 1, грузинский комитет – 1 и польский комитет – 1 представителя. Помимо того, в законе также было предусмотрено присутствие в Парламенте Азербайджанской Республики 3 представителей от Совета бакинской профсоюзной организации, и 2 представителей от Бакинского торгово-промышленного общества. Члены Парламента обладали депутатской неприкосновенностью.

На основании решения заседания Национального совета Азербайджана от 19 ноября 1918 г., 44 представителя от тюрков-мусульман, избранные еще в конце 1917 г. во Всероссийское учредительное собрание, автоматически включались в состав вновь создававшегося парламента. Остальные 36 депутатов от мусульман и представители других национальностей должны были быть избраны заново. Формирование нового парламента должно было быть завершено к 3 декабря 1918 г.

29 ноября 1918 г. Национальный совет Азербайджана обратился к народу с воззванием  «Ко всем гражданам Азербайджана!» на азербайджанском и русском языках: 

7 декабря 1918 г. в час дня в здании бывшей школы для девочек Гаджи Зейналабдина Тагиева (здание нынешнего Института рукописей НАН Азербайджана) состоялось торжественное открытие Парламента Азербайджана. Это был первый на всем мусульманском Востоке парламент, сформированный на основе самых демократических принципов того времени. На открытии парламента председатель Национального совета Азербайджана Мамед Эмин Расулзаде выступил с обширной поздравительной речью.

По предложению фракции «Мусават» Алимардан бек Топчибашев был избран председателем парламента, а Гасан бек Агаев его первым заместителем. Так как А.Топчибашев отправился на Парижскую мирную конференцию, деятельностью парламента руководил Г. Агаев. На первом заседании парламента была принята отставка правительства Фатали хана Хойского и решено сформировать новое правительство. Формирование нового правительства вновь было поручено Ф.Хойскому.

26 декабря 1918 г. Ф.Хойский выступил в парламенте со своей программой и представил на утверждение состав нового правительства. Парламент принял программу правительства и выразил доверие сформированному Ф.Хойским правительству.

Одним из важнейших поучительных уроков отечественной истории в период начала деятельности азербайджанского Парламента явилось то, что несмотря на выделение армянам 21, а русским 10 мест в первом азербайджанском парламенте, они не приняли участие в открытии Парламента. Бакинский Русский Национальный Совет решил бойкотировать Парламент, хоть и не имел никакого морального права говорить от имени русского населения, проживающего в Азербайджане. Они пытались доказать, что Азербайджан, провозгласив свою независимость, выступил против идеи «единой и неделимой России». Якобы участие Русского Национального Совета в Парламенте и правительстве означало бы «признание факта отделения Азербайджана от России», что открыло бы путь к признанию Азербайджана в международном мире . Решение, принятое Русским Национальным Советом, не отражало мнение русского населения, поддерживающего созыв азербайджанского парламента и участие в нем своих представителей. Так, действующее в Баку «Русско-Славянское Общество», обратившись к председателю Национального совета Азербайджана М.Э.Расулзаде, просит дать согласие на доступ представителей данного общества в Парламент для участия в общем государственном строительстве в Азербайджане.

Армяне, не смирившиеся с независимостью Азербайджана в тот период, также поддержали Русский Национальный Совет, и некоторое время не принимали участия на заседаниях Парламента. Тактика неучастия армян в азербайджанском Парламенте продолжается более двух месяцев. И наконец, они решают принять участие в Парламенте. Они создают в азербайджанском Парламенте две фракции – армянскую и «Дашнакцутюн». Их дальнейшая деятельность в Парламенте показала, что главной целью участия армян в азербайджанском парламенте являлось не служба формированию азербайджанской государственности, развитию экономики и культуры Азербайджана, а получение новой трибуны для пропаганды своих шовинистически-сепаратистских идей о «Великой Армении».

Помимо этого, функционирование в составе парламента с численностью не более 100 человек 11 фракций и групп, сосредоточившего всю высшую власть в стране в своих руках, создавало серьезное препятствие для государственного строительства в крайне сложной внутренней и международной обстановке. Во многих случаях отдельные фракции и группы ставили ограниченные интересы своих фракций и групп выше общенациональных интересов.

Азербайджанский парламент с первого дня своего формирования строит свою работу на организационных принципах, свойственных демократическим республикам. Законом о формировании Парламента состав его был установлен в 120 человек, однако по различным причинам такого числа депутатов в период его деятельности избрано не было.

Тем не менее, парламент на протяжении всей своей деятельности, в том числе и в период беспрерывного 17-месячного функционирования, своим опытом строительства независимого государства, принятыми высокоуровневыми законодательными актами и решениями, оставил глубокий и богатый след в истории азербайджанской государственности, и в частности, в истории парламентской культуры.

На первых заседаниях азербайджанского Парламента партийные фракции и группы, участвующие в его работе, заявляют о своих программах самодеятельности. В данных заявлениях внимание привлекала общая цель – сохранение независимости и территориальной неприкосновенности, национальных и политических прав молодой Азербайджанской Республики, установление и укрепление дружеских связей азербайджанского народа и правительства с другими, в частности, с соседними народами и правительствами, установление в республике демократически-правового государственного строя, осуществление масштабных социальных реформ, создание сильной армии, способной защитить страну  .

I период парламента 
Первый период продолжался с 27 мая до 19 ноября 1918 г. На протяжении этих шести месяцев первый азербайджанский парламент, функционировавший под названием Национального Совета Азербайджана и состоявший из 44 представителей тюрок-мусульман, принял важнейшие исторические решения.Первый азербайджанский парламент 28 мая 1918 года провозгласил независимость Азербайджана, взял на себя управление страной и принял историческую Декларацию Независимости.

Декларация независимости, провозглашенная в то время Национальным советом Азербайджана в очень сложный и решающий исторический момент в Тифлисе -  резиденции кавказского наместника, будучи самым блестящим юридическим документом истории азербайджанской демократии и традиций парламентаризма, сохраняет свое историческое и практическое значение по сегодняшний день.

В период деятельности Национального совета вместе с учредительным собранием азербайджанского парламента было проведено всего 10 заседаний. Первое заседание состоялось 27 мая 1918 г. в Тифлисе, а последнее - 19 ноября 1918 г. в Баку. 27 мая был учрежден Национальный совет Азербайджана, а 17 июня, временно приостановив свою деятельность, он передал всю законодательную и исполнительную власть Временному правительству с условием созыва Учредительного собрания не позднее, чем через 6 месяцев. После переезда правительства Народной Республики 17 сентября 1918 г. в Баку, Национальный совет Азербайджана 16 ноября возобновил свою деятельность. 19 ноября Национальный совет Азербайджана принял закон о созыве 3 декабря того же года Учредительного собрания - азербайджанского парламента расширенного состава, и приостановил свою деятельность. Таким образом, парламент Азербайджана в этот период, вернее в период Национального совета, осуществлял свою деятельность в Тифлисе, Гяндже и Баку .

II период парламента 
Второй период парламента, именуемый Бакинским периодом, продолжался всего 17 месяцев – с 7 декабря 1918 г. до 27 апреля 1920 г. Первое заседание состоялось 7 декабря 1918 г., а последнее - 27 апреля 1920 г. За этот период было проведено всего 145 заседаний Парламента. 15 из данных заседаний не состоялись ввиду отсутствия кворума. Два из оставшихся 130 заседаний были историческими – 28 мая и 15 сентября (1919 г.) в честь первой годовщины Независимости Азербайджана и освобождения Баку соответственно; четыре торжественными – в честь 2-й и 3-й годовщины Великой Русской Революции 12 марта 1919 г. и 12 марта 1920 г.; заключения договора о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Грузией 27 июня 1919 г. и признание де-факто государствами-участниками Парижской мирной конференции независимости Азербайджана 14 января 1920 г. А два были проведены в связи с чрезвычайным событием – объявлением Арменией войны Грузии 20 декабря 1918 г. и в честь утверждения договоров об экономическом сотрудничестве, заключенных между Грузией и Азербайджаном. На остальных заседаниях обсуждались вопросы внутренней и внешней политики страны, экономические и финансовые вопросы, обсуждение и принятие законодательных актов, формирование армии и другие вопросы  .

На всех этих заседаниях парламент, оставаясь верным принципам, определенным Декларацией независимости, и учитывая конкретную историческую обстановку, принимал чрезвычайно важные законы и решения, направленные на обеспечение территориальной целостности и сохранение независимости страны, создание современнейшего демократического государства, в котором в полной мере обеспечивались бы права и свободы человека. Все эти законы и решения, в конечном итоге, были направлены на формирование трех ветвей власти - законодательной, исполнительной и судебной.

Парламент Азербайджана, действовавший в очень сложной внутренней и международной исторической обстановке, когда крупные государства вступили в решающий этап борьбы за раздел мира в период Первой мировой войны, и над страной нависла угроза очередной оккупации, направил значительную часть своей деятельности на сохранение государственной независимости и вопросы формирования армии. Следует отметить, что при обсуждении законов и постановлений, принятых Парламентом в данной сфере, члены Парламента, как правило, демонстрировали солидарность и единогласие.

Парламент и образование 
Несмотря на функционирование в очень сложных условиях, правительство и парламент Республики, стремящиеся увековечить национальное возрождение народа, держали в центре внимания вопросы развития науки, образования, народного просвещения и здравоохранения. В 1918 году было образовано Министерство народного просвещения, главной целью которой было обеспечение и поддержка высокого уровня грамотности в стране, и пропаганда культуры народа. Благодаря министерству, в республике повсеместно открывались различного уровня школы, гимназии, школы для девочек, детские сады, краткосрочные учительские курсы, библиотеки, создавалась сеть больниц и фельдшерских пунктов в сельских местностях, велась борьба против инфекционных болезней.

В этой связи следует особо отметить закон об учреждении Бакинского государственного университета, принятый Парламентом 1 сентября 1919 года. Открытие национального университета было важнейшей исторической заслугой деятелей Республики перед народом. Бакинский государственный университет сыграл незаменимую роль в сохранении идей Республики и достижении народом Азербайджана независимости вновь.

Правительство и парламент, уделявшие особое внимание развитию науки и образования в стране, прилагали большие усилия для ускорения подготовки национальных кадров в данной области. На основании предложения правительства Парламент принял закон об отправке в зарубежные страны 100 человек из азербайджанской молодежи для получения образования за счет государства. Создание парламентом специальной конкурсной комиссии в составе пяти человек во главе с М. Э. Расулзаде (Мехти бек Гаджинский, Ахмед бек Пепинов, Кара бек Карабеков, Абдулла бек Эфендизаде) для отбора молодых людей, подлежащих отправке за границу, указывает на то, какое большое внимание уделялось этому делу. На основании решения комиссии для получения высшего образования было отправлено во Францию 45 человек, в Италию – 23, в Англию – 10, в Турцию – 9 человек. 13 человек, отобранные для обучения в России, не смогли поехать туда из-за начала Гражданской войны.

Парламент и внешняя политика 
Для предотвращения приближавшейся опасности иностранной интервенции, Парламент и правительство АДР проводили большую работу для международного признания молодой республики. Парламент было принято решение об отправке 28 декабря 1918 г. на Парижскую мирную конференцию специальной делегации во главе с председателем парламента А. М. Топчибашевым. Азербайджанской делегации, преодолев большие трудности удалось добиться признания Азербайджанской Демократической Республики де-факто рядом великих держав.

Одним из важнейших вопросов, постоянно привлекавших к себе внимание парламента и правительства Республики, был вопрос об отношениях с близкими соседями и границах. Несмотря на то, что отношения с Грузией были урегулированы после проведенной напряженной работы, азербайджано-армянские отношения не удалось направить в нормальное русло из-за крупных территориальных притязаний правительства Армении.

Был подписан ряд соглашений и договоров с соседним Каджарским Ираном, и эти документы были ратифицированы парламентом.

Постепенно укреплялись и развивались традиции парламентаризма, формировалась современнейшая парламентская культура.

Принятие решений 
На обсуждение парламента было вынесено более 270 законопроектов, из них около 230 были приняты. В подготовке, обсуждении и утверждении парламентских законов принимали участие депутаты от 11 фракций и групп.

В Парламенте действовало 11 комиссий: центральная комиссия по финансово-бюджетным, законодательным предложениям, проведению выборов в Собрание Учредителей, комиссии по мандатным, военным, аграрным вопросам, по запросам, хозяйственно-распорядительная комиссия, комиссии по вопросам контроля за использованием производственных мощностей страны, редакции и рабочих  .

Деятельность парламента регулировалась на основании «Наказа (инструкции) парламента Азербайджана», специально составленного для этой цели.

М.Э.Расулзаде оценивал деятельность парламента Азербайджанской Народной Республики следующим образом:

Конец деятельности парламента 
В ночь с 26 на 27 апреля 1920 г. 11-я Красная армия Кавказского фронта вторглась в Азербайджан. На чрезвычайном заседании парламента правительству было поручено приложить все усилия к ликвидации конфликта и вместе с тем принять необходимые меры для обороны страны. Была создана специальная делегация с чрезвычайными полномочиями под председательством Мамед Гасана Гаджинского и членов делегации М. Э. Расулзаде, К. Карабекова, А. Сафикюрдского, А. Кардашева, С. Агамалыоглы.

С раннего утра 27 апреля вооруженные отряды коммунистов начали занимать важнейшие объекты, как в черте города, так и на его окраинах. В этих условиях, делегация коммунистов предъявила Парламенту ультиматум о сдаче власти от имени Центрального Комитета Коммунистической (большевистской) Партии Азербайджана, Бакинского бюро Кавказского Краевого Комитета Коммунистической (большевистской) Партии России и Центральной Рабочей Конференции. Мамед Гасан Гаджинский, поддерживающий тесную связь с азербайджанскими большевиками, провел переговоры с коммунистами. Указанный ультиматум и итоги проведенных комиссией переговоров были обсуждены на последнем (145-м) заседании Парламента под председательством Мамед Юсифа Джафарова. Заседание началось 27 апреля в 20.45 часов вечера и продолжалось до 23.25 часов. По предложению М. Э. Расулзаде во время обсуждений двери Парламента были открыты для народа. М. Э. Расулзаде в своем выступлении заявил: 
М. Г. Гаджинский, сообщивший об ультиматуме, заявил, что власть сегодня вечером должна быть сдана коммунистам; Центральный Комитет АК(б)П заявляет, что в противном случае сделает все возможное для сдачи власти Красной Армии. Коммунисты также предупреждают, что если парламент не передаст им власть, то представленные в парламенте политические партии, в том числе, партия «Мусават» будут запрещены; М. Г. Гаджинский также сообщил, что коммунисты отказались рассматривать предложения Парламента и предупредили, что в случае не сдачи власти добровольно, вся ответственность за последствия этого действия ложится на членов Парламента. В конце своего выступления М. Г. Гаджинский призвал членов Парламента принять единственно правильное решение «во имя спасения народа» в нынешней ситуации. Но Самед ага Агамалыоглы, Кара бек Карабеков, Аслан бек Сафикюрдский, Мамед Эмин Расулзаде и Султан Меджид Ганизаде выступили против предложения М. Г. Гаджинского о безоговорочной сдаче власти коммунистам. Тем не менее, заявили, что для предотвращения пролития крови, они за сдачу власти коммунистам лишь на определенных условиях, и прежде всего, при условии сохранения независимости Родины.  В итоге Парламент с большинством голосов принял решение о сдаче власти коммунистам на следующих условиях:

1. Сохраняется полная независимость Азербайджана, управляемого Советской властью;

2. Правительство, созданное Коммунистической Партией Азербайджана, будет временным органом;

3. Конечную форму управления Азербайджаном определяет высший законодательный орган Азербайджана в лице советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, не зависящий от какого-либо давления со стороны;

4. Все служащие правительственных учреждений сохраняют свои места, за исключением тех, кто занимает ответственные должности;

5. Вновь созданное временное коммунистическое правительство гарантирует неприкосновенность жизни и имущества членов Парламента и Правительства;

6. Принимаются меры по предотвращению вторжения Красной Армии в город Баку с боем;

7. Новое правительство примет решительные меры имеющимися в его распоряжении средствами против всех внешних сил, преследующих подорвать независимость Азербайджана, независимо от их происхождения.

Таким образом, парламент Азербайджанской Демократической Республики и в этом своём последнем заседании, остался верным демократическим традициям и идеям независимости.

Выборы 
В стенографических отчетах Парламента Азербайджанской Республики отмечается, что выборы будут тайными, и из мусульман в Собрание Учредителей, то есть, в Парламент, в дополнение к 44 человекам, входящим в состав Национального Совета, будет избрано еще 36 членов. Количественное соотношение подлежащих привлечению членов было следующее:

- Из национальных меньшинств от армянского населения – 21 член: 8 – от Гянджинского комитета армянского населения, 8 – от Шушинского комитета армянского населения; и 5 – от Бакинского комитета армянского населения;

- из русского населения, от Бакинского русского национального совета - 10;

- от немецкой национальной организации - 1;

- от еврейского национального совета - 1;

- от грузинского комитета - 1;

- от польского комитета - 1;

- от Бакинского Совета Профсоюзов - 3;

- от Совета Бакинского съезда и торгово-промышленных обществ совместно - 2.

Состав Парламента Азербайджанской Демократической Республики 
Руководящий состав Парламента Азербайджанской Народной Республики представлен в следующей таблице: 

Фракции Парламента Азербайджанской Народной Республики  и члены фракции:

Канцелярия Парламента

Источники 
 Azərbaycan Respublikasının Parlamenti. Bakı. 2008, 519 s.  
 Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə. I cild. Bakı: Lider nəşriyyatı, 2004, 440 s. 
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920), Parlament (Stenoqrafik hesabatlar). I kitab. - Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı, 1998, 976 səh .
 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament (Stenoqrafik hesabatlar). II kitab. - Bakı, "Azərbaycan" nəşriyyatı, 1998, 992 səh.

Примечания 

1918 год в политике
Появились в 1918 году в Азербайджане
Азерб
Несоветские гособразования времён Гражданской войны в России